Велико Крчмаре је насеље у Србији у општини Рача у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 734 становника.

Овде се налази Кућа Павла Цукића, српског војводе, која је под заштитом државе.

Демографија 
У насељу Велико Крчмаре живи 696 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 45,1 година (43,3 код мушкараца и 46,9 код жена). У насељу има 214 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,88.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Рачи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији